Симфонический оркестр Цинциннати () — американский симфонический оркестр, базирующийся в Цинциннати. Считается пятым по старшинству оркестром в США (из ныне действующих).

Был учреждён в 1893 году по инициативе Хелен Тафт первой леди США и дал первый концерт в 1895 году. Под руководством своего первого дирижёра Франка ван дер Стукена оркестр исполнил, в частности, американскую премьеру Пятой симфонии Густава Малера.

В 1907 году оркестр был распущен из-за финансовых затруднений и вновь собрался в 1909 году, став первым местом дирижёрской работы Леопольда Стоковского. Среди наиболее значительных событий в истории оркестра — мировые премьеры пьесы Аарона Копленда «Фанфары простому человеку» (1942) и Симфонии Ганса Ротта (1989).

Руководители

См. также 
 Опера Цинциннати

Ссылки 
 Сайт оркестра

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1893 году
Появились в 1893 году в США
Цинциннати
Музыкальные коллективы из Цинциннати
Исполнители Decca Records